Temperance steht für:

 Mäßigung, eine Kardinaltugend
 Abstinenz, siehe Abstinenzbewegung
 Temperance, eine italienische Symphonic-Metal-Band

Temperance ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Temperance (Georgia)
 Temperance (Kentucky)
 Temperance (Michigan)
 Temperance Bell (Georgia)
 Temperance Hall (Tennessee)
 Temperance Hill (South Carolina)

Siehe auch:
 Temperenz